Centralsanatoriet kan syfta på:

 Centralsanatoriet i Hällnäs – en tidigare sjukvårdsinrättning vid Hällnäs i Vindelns kommun
 Värmlands läns sanatorium – ett tidigare sanatorium beläget i Arvika
 Centralsanatoriet för Uppsala län vid Akademiska sjukhuset – ett tidigare sanatorium  i Vattholma norr om Uppsala